Epiophlebia är ett släkte av trollsländor. Epiophlebia ingår i familjen Epiophlebiidae. 

Epiophlebia är enda släktet i familjen Epiophlebiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Epiophlebia